Setit (nieuwsblad), een nieuwsblad in Eritrea
Tekezé, een rivier die ook wel Setit is genaamd in West-Ethiopië, Eritrea en Soedan